Келтска лига у рагбију 2002/03. (службени назив: 2002–03 Celtic League) је била 2. сезона Келтске лиге у рагбију. Учествовало је 16 рагби тимова из Шкотске, Велса, Северне Ирске и Републике Ирске. 

У лигашком делу такмичења, тимови су били подељени у две групе. Играло се једнокружно без реванша. Четири тима из обе групе прошла су у завршницу такмичења. Титулу је освојио ирски представник Манстер.

Учесници

Табела

Група А

Група Б

Завршница такмичења

Финале

Статистика и награде 

Највише поена

  Брендан Лејни 137, Единбург
  Томи Хејс 105, Глазгов
  Лестин Харис 95, Кардиф
  Ли Џервис 95, Нет
  Арвел Томас 86, Свонзи

Највише есеја

  Моузи Ловрол 6, Манстер
  Крег Морган 6, Кардиф
  Мајк Мулинс 6, Манстер
  Денис Хики 5, Ленстер
  Дерик Ли 5, Единбург

Референце 

Сезоне Келтске лиге у рагбију
Рагби у 2002.
Рагби у 2003.